Друго првенство СССР у шаху је одржано 8 до 24. јула 1923. у Петровграду. Службени назив је „Сверуски турнир-првенство“ («Всероссийский турнир-чемпионат»).

Турнирска табела

Спољашње везе 
 2. првенство СССР у шаху, Петровград 1923

Првенства СССР у шаху
Шах у 1923.